Фернандо-По:

 Ферна́ндо-По́ (Fernando Pó, Fernando Poo) — до 1973 года название острова Биоко в Экваториальной Гвинее, позже переименованного в Масиас-Нгема-Бийого; в английской справочной литературе используется как второе название острова.
 Фернандо-по (диалект)
 Фернан ду По — португальский исследователь побережья Западной Африки
 Фернанду-По — населённый пункт в Португалии
 Фернандо-По — населённый пункт в Сьерра-Леоне

Источники